Сезон 2002 года чемпионата мира по ралли — 30-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Включал в себя 14 этапов и проходил в период с 18 января по 17 ноября.

Сезон прошёл при доминировании действующего чемпиона, команды Peugeot, чей 206 WRC был на пике своего развития. Лидер Peugeot финн Маркус Гронхольм был не только быстр, но и очень стабилен в своих результатах, тем самым взяв титул, с пятью победами, за два этапа до финиша чемпионата. Также острейшая борьба развернулась за спиной Гронхольма, где отставание между 2 и 7 местами на финише сезона составило лишь 7 очков.

Изменения в регламенте 
 С этого сезона на старт этапа могли быть допущены в не более 90 экипажей. Из них — 30 экипажей на автомобилях WRC плюс пять приглашённых машин и 30 экипажей PWRC или JWRC. Оставшееся количество заявок оргкомитеты этапов могли использовать на своё усмотрение.
 Порядок старта на первом спецучастке определялся положением экипажа в общем зачёте.
 Перед началом сезона Кубок FIA для пилотов класса Production (FIA Cup for Production Rally Drivers), был переименован в Чемпионат Мира по ралли в классе Production ( или PWRC). Также подвергся ребрендингу и Кубок FIA в классе Super 1600 (FIA Super 1600 Drivers' Championship), ставший с нового года Чемпионатом мира по ралли в классе Junior (Junior World Rally Championship).

Календарь сезона 

На заседания Всемирного совета по автоспорту (World Motorsport Council) был анонсирован календарь сезона, включающий 14 этапов на 4 континентах.

Карта этапов

Команды и пилоты 

Примечание: Результаты и заявочные листы взяты из этого источника

Статистика этапов

Итоги чемпионата

Личный зачёт 
Очки в зачёт, получают первые 6 классифицированных гонщиков

Зачёт производителей

PWRC и JWRC

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Intercontinental Rally Challenge
 Себастьен Лёб

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт чемпионата мира по ралли 
 Статистика сезона на официальном статистическом сайте ФИА
 Статистика на сайте ewrc-results.com
 Турнирные таблицы WRC 2002 
 Сезон 2002 на сайте rallycars.com 

Сезоны WRC